Перенчук Євграф Терентійович — депутат Верховної ради СРСР 1-го скликання.
 Перенчук Олександр Іванович — український футболіст.
 Перенчук Юлія Юріївна (1985) — українська акторка дубляжу і телеведуча.